Glenview Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glenview Historic District (Louisville, Kentucky), NRHP-ID 83002673
 Glenview Historic District (Memphis, Tennessee), NRHP-ID 99001244